«Abajo el telón» puede referirse a:

Frase 
 "Abajo el telón", en alusión de que la actuación se acabó.

Cine 
 Abajo el telón (1955), película mexicana, protagonizada por Mario Moreno "Cantinflas".
 Abajo el telón (Cradle Will Rock) (1999), película norteamericana, dirigida por Tim Robbins.